Ел Сенизо има више значења:
 Ел Сенизо (округ Стар, Тексас)
 Ел Сенизо (Тексас)